Poritzky ist der Familienname folgender Personen:
Jakob Elias Poritzky (1876–1935), deutscher Schauspieler und Schriftsteller polnischer Herkunft
Ruth Poritzky (auch: Ruth Porita; 1902–1942), deutsche Opernsängerin, Komponistin, Harfenistin und Organistin

Siehe auch:
Hillel Poritsky (1898–1990), US-amerikanischer Mathematiker